Бонгардия золотистая () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Балканский полуостров, Малую Азию, Закавказье и Среднюю Азию.

Произрастает на степных местах, среди посевов, на глинистых и солонцеватых склонах.

Ботаническое описание 
Рвстение высотой 30—50 см с утолщёнными клубнями диаметром до 3,5 см. Стебли безлистные, сильно ветвистые.

Листья все прикорневые, продолговатые, перисто-раздельные, доли сидячие, супротивные, иногда мутовчатые, при основании округлые или клиновидные, продолговатые, на верхушке 3—5-надрезные.

Чашелистики окрашенные. Лепестки обратнояйцевидные, значительно превышают чашелистики.

Коробочка продолговатая, суженная к верхушке и к основанию.

Таксономия 
Вид Бонгардия золотистая входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Барбарисовые
Флора Евразии